Sender Monschau steht für:

 Fernsehsender Monschau
 Rundfunksender Monschau